Bastrop ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bastrop (Louisiana), im Morehouse Parish
 Bastrop (Texas), im Bastrop County
 Bastrop Beach, im Brazoria County, Texas
 Bastrop County, Verwaltungseinheit in Texas

Sonstiges:
 Bastrop Bayou, Fließgewässer im Brazoria County, Texas
 Bastrop Erhard Field, Park im Bastrop County, Texas
 Bastrop State Park, Park im Bastrop County, Texas

im NRHP gelistete Objekte:
 Bastrop Commercial District, in Bastrop, Texas, ID-Nr. 78003262
 Bastrop County Courthouse and Jail Complex, in Bastrop, Texas, ID-Nr. 75001947
 Bastrop High School, in Bastrop, Louisiana, ID-Nr. 02001544
 Bastrop State Park, in Bastrop, Texas, ID-Nr. 97001242